Por Alejandro Noemi puede referirse a las siguientes personas:

 Alejandro Noemi Callejas, empresario chileno.
 Alejandro Noemi Huerta, político chileno